En physique des particules, le terme de formule de masse désigne l'ensemble des équations permettant de calculer les masses de certaines particules élémentaires en fonction de tels ou tels paramètres de la théorie de physique des hautes énergies envisagée.

En effet, dans le cadre du modèle standard de la physique des particules, ces masses sont des constantes fondamentales a priori arbitraires. Par contre, dans le cadre d'une théorie de physique des hautes énergies, ces paramètres apparemment libres du modèle standard découlent en général de ladite théorie. Par exemple, la supersymétrie prédit que les masses des particules élémentaires connues résultent des paramètres du modèle supersymétrique considéré. La confrontation des prédictions d'un modèle supersymétrique donné aux expériences permet alors éventuellement d'exclure ce modèle là. Il n'est, en revanche, aucunement certain qu'il n'existe qu'un seul modèle de physique des hautes énergies qui donne les masses observées.

Physique des particules